Wetrow ist der Familienname von:
 Wladimir Ippolitowitsch Wetrow (1932–1985), sowjetischer Spion

Siehe auch:
 Vetrov Hill, Hügel an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika